Gródek-Kolonia peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Gródek-Kolonia, un village dans la voïvodie de Lublin
 Gródek-Kolonia, un village dans la voïvodie de Podlachie